Bengt Jonsson, kan syfta på:

Personer
Bengt Jonsson (Aspenäsätten) (var död 1382), svensk riddare, vittne och sigillant vid undertecknandet av Alsnö stadga
Bengt Johnson, Bengt Wilhelm Johnson (1923-1966), svensk folkpartistisk politiker
Bengt R. Jonsson, Bengt Olof Anders Robert Jonsson (1930–2008), svensk folklorist och litteraturhistoriker

Se även
Bengt Jönsson